Nad Rybníčkem může být:

 Nad Rybníčkem (Český les), kopec v pohoří Český les v okrese Olomouc
Nad Rybníčkem (Oderské vrchy), kopec v pohoří Oderské vrchy v okrese Olomouc
Nad Rybníčkem, ulice v obci Újezd u Průhonic v Praze
Nad Rybníčkem, ulice ve městě Říčany v okrese Praha-východ
Nad Rybníčkem, ulice v obci Světice v okrese Praha-východ
Nad Rybníčkem, ulice v obci Svojetice v okrese Praha-východ
Nad Rybníčkem, ulice ve městě Tábor v okrese Tábor
Nad Rybníčkem, ulice ve městě Horšovský Týn v okrese Domažlice
Nad Rybníčkem, ulice v obci Třebotov v okrese Praha-západ